Bierezin ist der Name von:

 Jacek Bierezin (1947–1993), polnischer Poet
 Ewa Sułkowska-Bierezin (1935–2013), polnische Journalistin